Резня 1391 года (также Севильская резня, Великий погром, , Гзерот Кана) — спровоцированный духовенством бунт, направленный против евреев. События началась 6 июня в городе Севилья. Происходили грабежи, пожары, убийства и насильственное обращение в христианство евреев в основных еврейских кварталах почти во всех в городах христианских царств Пиренейского полуострова: Кастилии, Арагона и Королевства Наварра. Наиболее серьезные беспорядки начались в Севилье и перебросились в Кордову, Толедо и другие испанские города.

В результате погромов тысячи евреев были убиты (по некоторым оценкам — треть евреев Испании), тысячи были насильственно обращены в католицизм или бежали из страны.

См. также 
 Изгнание евреев из Испании
 Антисемитизм в Испании

Примечания 

Антисемитизм в Испании
История евреев Испании
Еврейские погромы в Средние века
История Севильи
Конфликты 1391 года